Карбахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 28,05 км². Население — 208 человека (на 2018 год Resultados de la búsqueda).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса